Самар може да се односи на:

Самар (острво), треће острво Филипина по величини, са провинцијама:
Самар (провинција)
Источни Самар
Северни Самар
Самар (певачица), поп певачица из Уједињених Арапских Емирата
 Самар (врх), највиши врх Гледићких планина (922 метра)
 Самар (пећина), позната и као Милутинова пећина
 Самар (товар), седласта подлога на товарној животињи